Barwy achromatyczne
 Barwa czarna – czerń
 chemikalia
 Czerń 7984
 Czerń eriochromowa T
 Czerń platynowa
 Czerń brylantowa 
 Czerń anilinowa
 Czerń uranowa
 Czerń (ruskie chłopstwo) – określenie chłopstwa ruskiego na Ukrainie
 Czerń (polskie chłopstwo) – (inaczej "czerniawa"), określenie chłopstwa polskiego w Galicji w XIX wieku, biorącego m.in. udział w rzezi galicyjskiej
 Czerń (ukraińskie chłopstwo) – określenie chłopstwa ukraińskiego, biorącego m.in. udział w rzezi wołyńskiej
 miejscowości i rzeki w Rosji (ros. Чернь):
 Czerń – osiedle typu miejskiego, centrum administracyjne rejonu czernskiego w obwodzie tulskim
 Czerń – stacja kolejowa Kolei Moskiewskiej (Московская железная дорога) przy wsi Miedwieżka (Медвежка) w rejonie czernskim obwodu tulskiego
 Czerń – osada w rejonie trosniańskiego obwodu orłowskiego
 Czerń – rzeka w obwodzie orłowskim i tulskim, dopływ Zuszy (Зуша)
 Czerń – rzeka w obwodzie orłowskim i kurskim, dopływ Swały (Свала)